Премия «Гойя» за лучший женский актёрский дебют () — одна из наград национальной испанской кинопремии «Гойя».

Победители и номинанты

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

2020-е годы

Ссылки 
 Официальный сайт 
 IMDb: Кинопремия Гойя 

Номинации кинопремии «Гойя»